Bogdan Pătrașcu ist der Name folgender Personen:

* Bogdan Pătrașcu (Fußballspieler) (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Bogdan Pătrașcu (Politiker), rumänischer Politiker (FSN)